Girls on Film (GOF) est un titre notamment porté par :
 Girls on Film, Girls on Film 2 et Girls on Film 3, trois compilations de courts-métrages féministes et lesbiens, sortis respectivement en 2014, 2017 et 2018 ;
 , un roman de Zoey Dean, sorti en 2003 ;
 Girls on Film, une chanson du groupe Duran Duran, sortie en 1981.